Sezon 1985 w niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Meisterschaft rozpoczął się 24 marca a zakończył 22 września. Zwyciężył Szwed – Per Stureson, który w klasyfikacji generalnej zdobył 117,5 pkt.

Kalendarz i zwycięzcy

Klasyfikacja końcowa kierowców

Bibliografia 
 Die DTM-Saison 1985

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona DTM

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1985 w sportach motorowych
1985 w Niemczech
1985 w Belgii